Giles Fletcher kan syfta på:

 Giles Fletcher den äldre (1549-1611), engelsk diplomat och författare.
 Giles Fletcher den yngre (1588-1623), engelsk präst och poet.